170 км — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Ульяновском районе Ульяновской области. Входит в состав Тимирязевского сельского поселения.

География 
Находится на железнодорожной линии Ульяновск-Буинск на расстоянии примерно 8 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра поселка Ишеевка.

История 
Населённый пункт появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал железнодорожную инфраструктуру разъезда.

Население 
Население составляло 8 человека в 2002 году (татары 62 %), 10 по переписи 2010 года.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная платформа Шумовка.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Ульяновского района (Ульяновская область)